Dynamic Duo – gruppo musicale coreano
 Dynamic Duo – album di Loretta Lynn e Conway Twitty
 Dynamic Duo – videogioco di Firebird del 1989